GEM steht für:

 Gas Electron Multiplier, ein mikrostrukturierter Gasdetektor, der in der Hochenergiephysik eingesetzt wird
 Global Education Monitoring Report (GEM Report), früher Education for All Global Monitoring Report (EFA Global Monitoring Report), der Weltbildungsbericht der UNESCO
 Gravitoelektromagnetismus, siehe Gravitomagnetismus
 Gran Enciclopèdia de la Música, Musikenzyklopädie in katalanischer Sprache

Institutionen und Unternehmen:
 Global Electric Motorcars, einen Hersteller von Elektroautos
 Grand Egyptian Museum, engl. für Großes Ägyptisches Museum, ein im Bau befindliches ägyptologisches Museum (nach seinem Ort auch als Gizeh Museum bezeichnet)
 Grenoble École de Management, Hochschule für Wirtschaft und Management in Grenoble
 Grupo Eléctrico Motorizado, mexikanischer Fahrzeughersteller
 Kunstmuseum Den Haag, bis September 2019 "Gemeentemuseum Den Haag"
 Grube Emil Mayrisch, bis 1992 letztes Bergwerk im engeren Aachener Steinkohlenrevier

Informatik:
 Generic Equipment Model, allgemeine Beschreibung der Kommunikation und Steuerung von Maschinen zur Halbleiterherstellung
 eine generische Verkapselung von verschiedenen Datenpakettypen in der Netzwerktechnologie, siehe Gigabit Passive Optical Network
 Globally Executable MHP, einen von MHP abgeleiteten Standard für die Übertragung und Darstellung interaktiver Inhalte im Digitalen Fernsehen
 Gloss Enhancement Module, „Glanzeinheit“ in Digitaldrucksystemen
 Graphics Environment for Multimedia, eine 3D-Erweiterung für Pure Data
 Graphics Environment Manager, eine graphische Benutzeroberfläche von Digital Research
 Graphics Execution Manager, verwaltet unter Linux den Grafikspeicher für mehrere Grafiktreiber

GEM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Gemünden am Main (auslaufend)

G.E.M. steht für:
 G.E.M., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 G.E.M. (Sängerin) (* 1991), chinesische Popsängerin 

Gem steht für:
 Gemini, in der Nomenklatur der Fixsterne, siehe Zwillinge (Sternbild)
 RhB Gem 4/4, die Serienbezeichnung für die beiden Zweikraftlokomotiven der Rhätischen Bahn (RhB)
 Konsolenbefehl für die Paket-Software RubyGems
 Gem (Band), niederländische Rockband
 Gem Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 ein Pkw-Modell von Grantura Plastics
 Gem County, Idaho

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gem (Indiana), im Hancock County
 Gem (Kansas), im Thomas County
 Gem (Ohio), im Noble County
 Gem (Texas), im Hemphill County
 Gem Township (North Dakota)
 Gem Township (South Dakota)

gem steht für:
 Germanische Sprachen (ISO-639-2-Sprachcode)

Siehe auch:
 Gemm

Abkürzung